Зелёное движение — общее понятие, обозначающее различные общественные и политические организации, чаще всего экологической направленности.

 Зелёное движение — израильская экосоциалистическая партия.
 Зелёное движение — политическое движение за светские реформы в Иране.
 Левые — Зелёное движение — партия в Исландии, основывающаяся на ценностях демократического социализма, феминизма, пацифизма и защиты окружающей среды.

См. также 
 Партия зелёных